

Przedsiębiorstwa 
 Zjednoczenie Przemysłu Gumowego „Stomil” – organ zarządzania branżą
 Stomil Bydgoszcz (pełna nazwa: Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil”) – zakład przemysłu gumowego
 Stomil Kraków (pełna nazwa: Krakowskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil”) – zakład przemysłu gumowego
 Stomil Olsztyn SA (pełna nazwa Olsztyńskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil-Olsztyn”) – polska firma oponiarska
 Stomil-Poznań S.A. – zakład oponiarski
 Stomil Sanok SA (pełna nazwa: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil Sanok” S.A.) – zakład przemysłu gumowego
 Stomil Warszawa (pełna nazwa: Warszawskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil”) – zakład przemysłu gumowego powstały z przekształcenia Warszawsko-Ryskiej Fabryki Wyrobów Gumowych „Rygawar”
 Firma Oponiarska Dębica, dawniej działająca pod nazwą Stomil Dębica

Kluby sportowe 
 Stomil Olsztyn (piłka nożna) – klub sportowy
 Stomil Poznań – nieistniejący klub sportowy
 Stomil Grudziądz – nieistniejący polski klub piłkarski

Pozostałe 
 Stomil – bohater Tanga